Maurice Maréchal peut désigner :
 Maurice Maréchal (1882-1942), journaliste français, un des fondateurs du Canard enchaîné ;
 Maurice Maréchal (1892-1964), violoncelliste français ;
 Maurice Maréchal (1922-2008), auteur belge de bande dessinée ;
 Maurice Maréchal (1934-2014), tambourinaire français ;